Thierry Pata (1965-), nageur français.
 Cherubino Patà, peintre suisse.

Toponymie 
 Pata, village de Slovaquie, dans le district de Galanta
 Pata, localité du Sénégal située dans la région de Kolda
 Pata, municipalité des Philippines

Autres 
 Pata, épée originaire d'Inde.
 Pata, guitariste du groupe X Japan.
 PATA, bus informatique principalement conçu pour le transfert de données depuis et vers un disque dur.

Voir aussi 
 Patas, espèce de singe.

Homonymie de toponyme